Евролига BMX 2014 года прошла с 5 апреля по 11 июля. Всего в рамках текущей Евролиги прошло 6 этапов, за время которых прошло 11 гонок. До этого года победитель сезона становился и чемпионом Европы, но с 2014 года континентальное первенство стало проводиться в рамках отдельного первенства. Победителем в мужском зачёте стал латышский велогонщик Эджус Трейманис, а у женщин первое место заняла бельгийка Элке Ванхоф. Начиная с четвёртого этапа в голландском Клазинавене, результаты спортсменов шли в зачёт олимпийского квалификационного рейтинга, по итогам которого весной 2016 года, будут определены 34 спортсмена (24 мужчины и 10 женщин), которые получат путёвки на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Расписание соревнований 
В рамках 6-го этапа состоялся финал Евролиги.

Система начисления очков 
 Этапы (1-5)

 Мужчины и женщины

 Юниоры и юниорки

 Финал

 Мужчины и женщины

 Юниоры и юниорки

Результаты

Мужчины

Женщины

Юниоры

Юниорки

Общий зачёт 
В зачёт идут 9 лучших результатов

 Мужчины

 Женщины 

 Юниоры

 Юниорки

Ссылки 
 Общий зачёт Евролиги 
 Правила соревнований 

2014 год в велоспорте
Спорт в Европе в 2014 году